

Chaisemartin 
 Suzanne Chaisemartin, organiste, concertiste et pédagogue française.

De Chaisemartin 
 Yves de Chaisemartin, dirigeant de presse français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme